Лука Морони (; род. 1 июля 2000, Дезио) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион Италии (2017).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Италии